Slalom gigant równoległy mężczyzn – na Zimowej Uniwersjadzie 2023 odbył się w dniu 21 stycznia w Gore Mountain.

Wyniki

Kwalifikacje

Runda eliminacyjna

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Snowboard na Zimowej Uniwersjadzie 2023